Захаренко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Захаренко, Александр Антонович (1937—2002) — советский и украинский педагог.
 Захаренко, Ангелина Михайловна (1946—2018) — советский и российский педагог, народный учитель Российской Федерации (2008).
 
 Захаренко, Варвара Михайловна (1929—2015) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда.
 Захаренко, Георгий Михайлович (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Захаренко, Илья Фёдорович (1904—1945) — советский военный, государственный и политический деятель, гвардии полковник.
 Захаренко, Лидия Константиновна (1938—2021) — советская и российская оперная певица, народная артистка РСФСР (1989).
 Захаренко, Михаил Георгиевич (род. 1947) — российский адмирал.
 Захаренко, Никита Валерьевич (род. 1984) — казахстанский хоккеист.
 Захаренко, Юрий Николаевич (1952—1999?) — министр внутренних дел Республики Беларусь.

Другое 
 «Владимир Захаренко» — российский многоцелевой сухогрузный теплоход.
 Натали Вуд (урождённая Наталья Николаевна Захаренко; 1938—1981) — американская актриса.
 Лана Вуд (урождённая Светлана Николаевна Захаренко; род. 1946) — американская актриса и писательница.

См. также 
 Захаренков
 Захаров
 Захарченко